Okręty US Navy o nazwie USS "Affray":
 Pierwszy USS "Affray" (AMc-112)
 Drugi USS "Affray" (MSO-511)

Affray